Moores ist der Familienname folgender Personen:

 David Moores (1945–2022), englischer Fußballfunktionär
 Dick Moores (1909–1986), US-amerikanischer Comiczeichner
 Eldridge M. Moores (1938–2018), US-amerikanischer Geologe
 Frank Moores (1933–2005), kanadischer Politiker
 Holly Lam-Moores (* 1990), britische Handballspielerin
 John Moores (1896–1993), britischer Unternehmer
 Merrill Moores (1856–1929), US-amerikanischer Politiker
 Timothy Moores (* 1942), britischer Fernsehregisseur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moores (Georgia)
 Moores (Virginia)

Sonstiges:
 Moores Peak, Berg auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis